, l'ancien nom d'Atlanta, en Géorgie, de 1843 à 1845.
 Marthasville, une ville du comté de Warren, dans le Missouri.